Priwolnoje (ros. Привольное, orm. Պրիվոլնոյե, kirg. Привольное) – nazwa miejscowości

Armenia 
 Priwolnoje – wieś w prowincji Lorri

Kirgistan 
 Priwolnoje – wieś w rejonie Ałamüdün obwodu czujskiego

Rosja 
 Priwolnoje – wieś w rejonie michajłowskim obwodu amurskiego
 Priwolnoje – wieś w rejonie tambowskim obwodu amurskiego
 Priwolnoje – wieś w obwodzie irkuckim
 Priwolnoje – osiedle typu wiejskiego w rejonie czerniachowskim obwodzie kaliningradzkim
 Priwolnoje – osiedle typu wiejskiego w rejonie prawdinskim obwodzie kaliningradzkim
 Priwolnoje – osiedle typu wiejskiego w rejonie sławskim obwodzie kaliningradzkim
 Priwolnoje – osiedle typu wiejskiego w rejonie zielenogradskim obwodzie kaliningradzkim
 Priwolnoje – wieś w Karaczajo-Czerkiesji
 Priwolnoje – chutor w obwodzie kirowskim
 Priwolnoje – wieś w rejonie makuszynskim obwodu kurgańskiego
 Priwolnoje – wieś w rejonie połowinskim obwodu kurgańskiego
 Priwolnoje – wieś w obwodzie omskim
 Priwolnoje – wieś w obwodzie orenburskim
 Priwolnoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Priwolnoje – wieś w rejonie krasnogwardiejskim Kraju Stawropolskiego
 Priwolnoje – wieś wchodząca w skład miasta-kurortu Piatigorsk w Kraju Stawropolskim
 Priwolnoje – wieś w obwodzie twerskim

Ukraina 
 Priwolnoje (ukr. Привільне) – hist. nazwa wsi Prywilla (ukr. Привілля) w rejonie bachmuckim obwodu donieckiego (wieś w Skarbnicy Wikipedii)